De term AFM heeft meerdere betekenissen:
Autoriteit Financiële Markten
Atoomkrachtmicroscopie (atomic force microscopy)
Additieve-factoren-methode
Alexander von Falkenhausen Motorenbau, een Duits automerk
AFM Records, een platenlabel
Acute Flaccid Myelitis een neurologische aandoening vergelijkbaar met polio, ook wel Acute Slappe Verlamming genoemd.